
Ina o  INA puede referirse a:

 Iglesia Nueva Apostólica, una confesión protestante alemana.
 Institut national de l'audiovisuel, repositorio de todos los archivos audiovisuales franceses de radio y televisión.
 Institute of Nautical Archaeology, organización dedicada a la arqueología subacuática.
 INA (Industrija nafte), compañía petrolera nacional de Croacia.
 Ina, ciudad de Japón.
 Ina, pueblo de Japón.
 Ina, río de Polonia.
 Iňa, municipio de Eslovaquia.
 Ina, villa de EE.UU.
 Ina, pueblo de Camerún.
 Ina, depresión lunar.
 código COI para Indonesia.
 código IATA para el aeropuerto de Intá.
 código ISO-639-2 para interlingua.